Loria peut désigner :
 Loria, une commune italienne.
 le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA).
 Loria, une station du Métro de Buenos Aires

Achille Loria (1857-1943), économiste et sociologue italien.
Christopher Loria (1960-), astronaute américain.
 Domenico Loria (1981-), coureur cycliste italien.
 Eugenio Loria (1981-), coureur cycliste italien. 
Giorgi Loria (1986-), footballeur géorgien.
Jeffrey Loria (1940-), homme d'affaires américain impliqué dans la Ligue majeure de baseball.
 Lamberto Loria, (1855-1913), explorateur et ethnographe italien.
Salvatore Loria (1975-), karatéka italien.
Simone Loria (1976-), footballeur italien.